Jan Trach Gniński (ur. 1583) – biskup pomocniczy poznański
 Jan Krzysztof Gniński (zm. 1685) – podkanclerzy koronny, wojewoda chełmiński i malborski
 Jan Gniński (zm. 1703) – wojewoda pomorski, czernihowski i bracławski
 Jan Chryzostom Gniński (zm. 1715) – biskup kamieniecki, referendarz wielki koronny